Виктор Сазонов:
 Сазонов, Виктор Васильевич (1951—2022) — советский и российский учёный в области механики.
 Сазонов, Виктор Фёдорович (1947—2018) — российский политик, 2-й председатель Самарской Губернской думы.